alfabet łaciński
 łacinka białoruska – alternatywna do cyrylicy forma zapisu języka białoruskiego
 łacinka ukraińska – alternatywna do cyrylicy forma zapisu języka ukraińskiego

Zobacz też 
 
 
 łacina